El Torneig de Hobart 2009, també conegut com a Moorilla Hobart International 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 16a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 18 de gener de 2009 al Hobart International Tennis Centre de Hobart, Austràlia.

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
WTA Tour 2009